Жюли Гайе (; род. 3 июня 1972, Сюрен) — французская киноактриса и кинопродюсер. Жена экс-президента Франции Франсуа Олланда с 2022 года.

Награды 
 1997 год — Премия Роми Шнайдер за роль в Sélect hôtel.
 1997 год — Лучшая европейская актриса за Sélect Hôtel, Brussels International Film Festival.
 2009 год — Лучшая актриса на Кинофестивале в Токио за фильм 8 fois debout

Фильмография

Кинофильмы

Телефильмы

Короткометражные фильмы

Режиссёр

Продюсер

Видеоклипы

Песни 
 Дуэт с Марком Лавуаном — песня «Avec toi» с альбома «Je descends du singe» (2012).

Общественная деятельность 
В 2015 году вместе с гинекологом Хрисулой Захаропулу создала ассоциацию Info-Endométriose. В 2016 году ассоциация запустила первую национальную информационно-просветительскую кампанию по эндометриозу под названием «Месячные естественны, а не боль» (Les règles c’est naturel, pas la douleur), предназначенную для широкой общественности и медицинских работников.

Личная жизнь 
В 2003 году Жюли Гайе вышла замуж за аргентинского режиссёра . У них в браке было двое детей, но брак распался через несколько лет.

10 января 2014 года журнал  опубликовал статью о любовной связи президента Франции Франсуа Олланда с актрисой Жюли Гайе. В статье утверждалось, что их роман длится около полугода. Позднее актриса обратилась в суд с требованием компенсации к Closer в 50 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба, а также оплаты судебных издержек в размере 4 тысяч евро.

Жюли Гайе и Франсуа Олланд впервые появились вместе на публике 9 декабря 2017 года уже после завершения президентских полномочий Олланда. В июне 2022 года официально вышла замуж за Франсуа Олланда.

Примечания

Ссылки 

 
 Фильмография Allocine.

Актрисы Франции
Родившиеся в Сюрене